Paumgartner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Georg Paumgartner (1613–1686), Ratsherr, Kriegshauptmann und Losunger von Nürnberg
 Bernhard Paumgartner (1887–1971), österreichischer Dirigent, Komponist und Musikschriftsteller
 Erhard Paumgartner († 1508), Bischof von Lavant
 Gustav Paumgartner (* 1933), österreichischer Gastroenterologe
 Silvester Paumgartner, Amateur-Cellist und Musikmäzen; siehe Forellenquintett
 Tim Paumgartner (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Urban Paumgartner († 1630), österreichischer Humanist

Adelsgeschlecht:
 Paumgartner von Holnstein und Grünsberg, ehemalige Nürnberger Patrizierfamilie

Siehe auch:
 Baumgartner (Familienname)